

Учасники 
30 червня відбулось засідання засновників суперліги, на якому визначився склад учасників.

Чемпіонат Суперліги

Серія плей-офф

Кубок суперліги

1/4 фіналу

1/2 фіналу

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Сайт федерації баскетболу України
 Сайт суперліги

2010 в українському спорті‎
2010-2011
2011 в українському спорті‎
Українська баскетбольна суперліга
2010 у баскетболі
2011 у баскетболі